Киченок — украинская фамилия.

Известные носители:
 Киченок, Людмила Викторовна (род. 1992) — украинская теннисистка, сестра Надежды.
 Киченок, Надежда Викторовна (род. 1992) — украинская теннисистка, сестра Людмилы.